

Geografia 
 Sámara – distretto della Costa Rica nel cantone di Nicoya
 Samara – città della Russia
 Samara – centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica, in Russia
 Samara – oblast' della Russia
 Samara – fiume della Russia
 Samara – fiume dell'Ucraina
 Novaja Samara – città dell'Ucraina

Persone 
 Spiro Samara – forma italiana nella quale è internazionalmente più noto il compositore greco Spyrìdon Samàras, autore dell'Inno olimpico

Altro 
 Samara – nome proprio di persona femminile
 Lada Samara – autovettura della Lada-Vaz
 Samara – tipo di frutto secco
 Classe Samara – nome in codice NATO delle navi russe progetto 860 Azimut da sorveglianza idrografica
 CSK-VVS Samara – squadra russa di pallacanestro
 Samara – personaggio dei film The Ring e The Ring 2
 Samara – personaggio dei videogiochi Mass Effect 2 e Mass Effect 3
 Sàmara – Il patrimonio culturale del Cantone Ticino

Pagine correlate 
 Samarra (disambigua)
Samar